

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Roscoe – città della Contea di Edmunds, Dakota del Sud
 Roscoe – villaggio della Contea di Winnebago, Illinois
 Roscoe – città della Contea di Stearns, Minnesota
 Roscoe – villaggio della Contea di St. Clair, Missouri
 Roscoe – census-designated place della Contea di Carbon, Montana
 Roscoe – census-designated place della Contea di Keith, Nebraska
 Roscoe  – census-designated place della Contea di Sullivan, New York
 Roscoe – borough della Contea di Washington, Pennsylvania
 Roscoe – città della Contea di Nolan, Texas

Musica 
 Roscoe, pseudonimo di David Williams – rapper statunitense

Persone 
 Theodore Roscoe, scrittore e biografo statunitense

Altro 
 Roscoe – nome proprio di persona inglese maschile
 Roscoe – personaggio del film d'animazione Disney Oliver & Company

Pagine correlate 
 Rosco